Borchel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Alexander Borchel (1816–1907), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf

Borchel steht für
 Borchel (Rotenburg), ehemalige Gemeinde und heutiger Ortsteil in Rotenburg (Wümme)